Das Adjektiv distinktiv (lat.  ‚unterschieden‘) steht für:

 bedeutungsunterscheidend
 in der Linguistik steht distinktiv für eine bedeutungsunterscheidende Eigenschaft sprachlicher Objekte, siehe distinktives Merkmal.

Siehe auch: